Zhou är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 周, förenklat 周, pinyin Zhōu.  Utanför Folkrepubliken Kina och i äldre text kan namnet transkriberas som Chou, Chow eller Tchou. Även andra kinesiska namn kan ha dessa transkriptioner.

I Sverige
Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Zhou 548
 Chow 57
 Chou 44
 Tchou 18
Tillsammans blir detta 667 personer

Personer med efternamnet Zhou
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Zhou Enlai (1898–1976), kommunistisk politiker, premiärminister
 Zhou Jing (regerade  519–476 f.Kr.), kung
 Zhou Lüxin (född 1988), simhoppare
 Zhou Tai (död 225), officer i kungadömet Wu
 Zhou Wu (regerade 1056–1043 f.Kr.), härskare av zhou-dynastin
 Zhou Yongkang (född 1942), kommunistisk politiker, i onåd 2014
 Zhou Youguang (född 1906), lingvist, utvecklade pinyin-systemet
 Zhou Yu (175–210), general
 Zhou Yuan (475–469 f.Kr.), kung

 Jay Chou (född 1979), taiwanesisk musiker, sångare, skådespelare och regissör
 Stephen Chow (född 1962), skådespelare och filmmakare från Hongkong
 Chow Yun Fat (född 1955), skådespelare från Hongkong

Kvinnor
 Zhou Chunxiu (född 1978), maratonlöpare
 Zhou Jihong (född 1965), simhoppare
 Zhou Lulu (född 1988), tyngdlyftare
 Zhou Mi (född 1979), badmintonspelare
 Zhou Ping (född 1968), gymnast
 Zhou Qiurui (född 1967), gymnast
 Zhou Wanfeng (född 1979), landhockeyspelare
 Zhou Xun (född 1974), skådespelare, sångerska och fotomodell
 Zhou Yan  (född 1982), curlingspelare

 Chou Tao (född 1988), gymnast
 Amy Chow (född 1978), amerikansk gymnast
 Kelsey Chow (född 1991), amerikansk skådespelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina